V kvalifikaci na Mistrovství světa ve fotbale 2010 ve skupině 7 hrálo 6 evropských národních týmů: Srbsko, Francie, Rakousko, Litva, Rumunsko a Faerské ostrovy. Přímo na Mistrovství světa ve fotbale 2010 postoupilo mužstvo Srbska, Francie postoupila do baráže.

  postoupilo na Mistrovství světa ve fotbale 2010.
  se zúčastnila baráže.

Zápasy 
<div id="Austria v France">

<div id="Romania v Lithuania">

<div id="Serbia v Faroe Islands">

<div id="Lithuania v Austria">

<div id="Faroe Islands v Romania">

<div id="France v Serbia">

<div id="Faroe Islands v Austria">

<div id="Romania v France">

<div id="Serbia v Lithuania">

<div id="Austria v Serbia">

<div id="Lithuania v Faroe Islands">

<div id="Romania v Serbia">

<div id="Lithuania v France">

<div id="Austria v Romania">

<div id="France v Lithuania">

<div id="Serbia v Austria">

<div id="Lithuania v Romania">

<div id="Faroe Islands v Serbia">

<div id="Faroe Islands v France">

<div id="Austria v Faroe Islands">

<div id="France v Romania">

<div id="Romania v Austria">

<div id="Serbia v France">

<div id="Faroe Islands v Lithuania">

<div id="Austria v Lithuania">

<div id="Serbia v Romania">

<div id="France v Faroe Islands">

<div id="France v Austria">

<div id="Lithuania v Serbia">

<div id="Romania v Faroe Islands">

Nejlepší střelci 

UEFA skupina 7
Fotbal v roce 2008
Fotbal v roce 2009